Cette page contient les pages d'homonymie de AA, Aa, aa, A'a, ʻaʻā, ÂA et A&A.

Noms 
Aa peut désigner :
 Famille van Aa, une importante famille qui marqua l'histoire de Bruxelles ;
 , un patronyme répandu en Belgique et dans les Pays-Bas ;
 Aa, un genre de la famille des Orchidaceae (Orchidées) ;
 Aa ou AaAa est le nom d'un architecte dans l'Égypte antique.

ʻaʻā, aussi orthographié en ʻaʻa, aʻā, aʻa ou aa peut désigner :
 ʻaʻā, un type de lave.

A'a peut désigner :
 A'a, une divinité polynésienne qui serait spécifique à Rurutu (voir Statue du dieu A'a, une célèbre représentation de la divinité).

ÂA peut désigner :
 ÂA,  un chanteur belge d’origine congolaise (RDC).

Localités 

 Aa, un village d'Estonie ;
 Aa, un village de Belgique devenu un des quartiers d'Anderlecht ;
 Aa en Hunze, une commune néerlandaise de Drenthe ;
 Oud-Aa, un village néerlandais de la province d'Utrecht.

 Aʻa, une île des Tonga.

Hydronymie 

 , plusieurs cours d'eau en Europe.

Abréviations, acronyme, codes et sigles 
AA peut désigner :
 Action antifasciste,  un réseau informel de « collectifs » autonomes d'extrême gauche radicaux qui promeuvent l'action directe contre toutes les formes d'extrême droite ;
 avant aujourd'hui, en archéologie, le nombre d'années avant 1950 ;
 AA, un format des piles et accumulateurs électriques ;
 acide aminé, un  composant des protéines ;
 acide arachidonique ;
 AA, un calibre de plomb de pêche à la ligne ;
 Alcooliques anonymes ;
 Auswärtiges Amt (en français, Office des Affaires étrangères), ministère allemand chargé des Affaires étrangères ;
 Automobile Association, société d'assistance automobile anglaise considérée comme le quatrième service d'urgence du pays ;
 Augustins de l'Assomption, une congrégation de religieux catholiques (prêtres et frères) ;
 Amon Amarth, un groupe de  suédois ;
 acquis d'apprentissages ;
 AA, en hexadécimal, le nombre 170 en décimal ;
 Astronomy and Astrophysics, une revue d'astronomie dont A&A est l'abréviation ;
 anti-aérien, un type d'arme ;
 American Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 L'Architecture d'aujourd'hui, revue d'architecture ;
 AA School of Architecture ou , une école d'architecture britannique réputée située à Londres ;
 AA ou Double-A, classification d'un ligue mineure de baseball ;
 Anglo-arabe, une race française de chevaux de sport ;
 , un groupe de metalcore britannique ; 
 , les fans du groupe précédent ;
 Agence Anadolu ou Anadolu Ajansı, une agence de presse internationale basée à Ankara, en Turquie, et est une agence de presse gouvernementale du gouvernement turc ;
 AA, une des classes de qualité des sites touristiques de Chine du  ministère du tourisme chinois ;
 Assemblée des amis, groupe secret jésuite né au .

aa peut désigner :
 aa,la langue afar, selon la norme ISO 639.

Linguistique 
Aa peut désigner :
 Aa est un digramme ;
 Aa, une transcription alternative de la lettre Å des alphabets danois, suédois et norvégien.